Johann Georg Ziesenis ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Ziesenis der Ältere (Johann Jürgen Ziesenis; um 1681–1748), hannoverscher Maler und Hofmaler in Kopenhagen
 Johann Georg Ziesenis der Jüngere (1716–1776), deutscher Porträtmaler im Stil des Hannoverschen Rokokos